Zellerhorn steht für:

 Zeller Horn, Berg in der Schwäbischen Alb
 Zellerhorn (Chiemgauer Alpen), Berg in den Chiemgauer Alpen